Cireșu (Brăila megye)
 Cireșu (Mehedinți megye)
 Cserestemes, Temes megye
 Kiscseres, Temes megye
 falu Argeș megyében, Căteasca községben
 falu Buzău megyében, Mânzălești községben
 falu Vâlcea megyében, Stroești községben
 falu Vâlcea megyében, Dănicei községben (Cireșul)